Il singolare del torneo di tennis Trofeo Lois 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Adriano Panatta 6-4, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Trofeo Lois 1973